Un affrètement est, dans le domaine des transports, un contrat de location.

Affrètement peut désigner :
 affrètement, dans la marine ;
 affrètement, dans l'aéronautique ;
 affrètement, dans le transport routier.